Die 1. Bandy-Weltmeisterschaft der Damen fand vom 18. Februar bis 22. Februar 2004 im finnischen Lappeenranta statt.

Weltmeister wurde die Nationalmannschaft Schwedens ohne dabei auch nur ein Gegentor zu kassieren. Im Finale gewannen die Schwedinnen mit 7:0 gegen Russland, Bronze gewann Gastgeber Finnland.

Gruppenphase

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Ergebnisse auf bandysidan.nu 

2004
Sportveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Lappeenranta
Bandywettbewerb der Damen
Bandy (Finnland)